Koppler steht für: 
 Induktive Koppler, spezielle Transformatoren
 Kapazitive Koppler in Antennen- und Hochfrequenzleitungen, siehe Mantelstromfilter #Kapazitive Koppler
 Optokoppler, Bauelement der Optoelektronik
 Richtkoppler, Bauteil der Hochfrequenztechnik
 Koppler-Föhre, Naturdenkmal östlich von Münzbach (Oberösterreich), siehe Münzbach #Kultur und Sehenswürdigkeiten
 Koppler Moor, ein Moorgebiet auf dem Gemeindegebiet von Koppl, siehe Koppl #Das Koppler Moor

Koppler ist der Familienname folgender Personen:
 Erhard Koppler (* 1939), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPÖ)
 Josef Koppler (1901–1977), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Karl Koppler, siehe Koppler von Inngau #Familie

Siehe auch:
 Köppler
 Kuppler